Ouatinoma peut désigner :
 Ouatinoma, la commune rurale située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Ouatinoma (ou Ouattinoma), la commune rurale située dans le département de Ouahigouya au Burkina Faso
 Ouatinoma, la commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso